Nasslager steht für:

 Nasslager, einen Aufbewahrungsort für eingeschlagenes Nutzholz in der Forstwirtschaft
 eine alternative Bezeichnung von Abklingbecken, mit Wasser gefüllte Becken in Kernkraftwerken zum Abklingen von Brennelementen